Termin  ima više značenja.

 Salicilatna dekarboksilaza, enzim
 Stearoil-KoA 9-desaturaza, enzim